świniak – potoczna nazwa świni domowej
 świniak – dawna nazwa roślin z rodzaju atamanta Athamanta